Борьба́ () — слово російськомовного походження, також назва газет, що видавалися партіями соціалістів-революціонерів (есерами) та соціал-демократів.
 «Борьба» — київська газета.
 «Борьба» — московська газета.
 «Борьба» — нелегальна миколаївська газета.
 «Борьба» — одеська газета.

Див. також 
 Боротьба (значення)

Примітки